1. Fußball-Bundesliga 2007-08 var den 45. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 10. august 2007 til den 17. maj 2008. Bayern München sikrede sig med førstepladsen sit 21. tyske mesterskab.

Bayern kvalificerede sig sammen med Werder Bremen på andenpladsen til UEFA Champions League, mens tredjepladsen Schalke 04 fik adgang til kvalifikationen til turneringen. Hamburger SV og VfL Wolfsburg og Borussia Dortmund kvalificerede sig til UEFA Cuppen, mens FC Nürnberg, Hansa Rostock og MSV Duisburg med de tre laveste placeringer rykkede ned i 2. Bundesliga.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de  

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2007-08